Финале Златног купа Конкакафа 2009. је била фудбалска утакмица која се одиграла 26. јула 2009. на стадиону Џајантс у Ист Радерфорду , Њу Џерзи, Сједињене Америчке Државе, да би се одредио победник Златног купа Конкакафа за 2009. годину.

Позадина
Ово је било осмо финале Златног купа Конкакафа у којем су наступиле Сједињене Државе. Сједињене Државе су освојиле титулу четири пута, последњи пут 2007. године. Њихов противник, Мексико је освојио турнир седам пута, последњи пут 2003. године. Ова два тима су дугогодишњи ривали и састали су се два пута раније, поделивши победе. Финале 2009. је био последњи амерички меч који је одигран на Џајантс стадиону пре његовог рушења. ово је четврта прилика да се обе екипе сучељавају у овом случају, а најближе је било финале претходног издања у којем су Американци победили „Астеке”.

Утакмица је у првом полувремену била изједначена тако да у првих 45 минута није постигнут гол, а тек 56 минута у другом полувремену Херардо Торадо је постигао први од пет голова које је Мексико постигао у убедљивој завршници. Остале голове су дали Ђовани дос Сантос, Карлоса Вела, Израел Кастро и Гиљермо Франко.

Пут до финала

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Official website 

2009